Kumpusaari kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Kumpusaari (ö i Norra Savolax, Inre Savolax, lat 62,54, long 26,67),  (1,5 km²)
2. Kumpusaari (ö i Norra Österbotten, Nivala-Haapajärvi), 
3. Kumpusaari (ö i Lappland, Östra Lappland, lat 66,23, long 28,17),  (2 ha)
4. Kumpusaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,73, long 29,05),  (1 ha)
5. Kumpusaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,54, long 28,61),  (3 ha)
6. Kumpusaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,50, long 29,11),  (1 ha)
7. Kumpusaari (ö i Kajanaland, Kehys-Kainuu, lat 64,23, long 29,76),  (23 ha)
8. Kumpusaari (ö i Norra Savolax, Varkaus, lat 62,53, long 28,20),  (3 ha)
9. Kumpusaari (ö i Norra Savolax, Varkaus, lat 62,59, long 27,56),  (3 ha)
10. Kumpusaari (ö i Kajanaland, Kajana, lat 64,43, long 27,45),  (7 ha)
11. Kumpusaari (ö i Kajanaland, Kajana, lat 64,20, long 28,10),  (1 ha)
12. Kumpusaari (ö i Kajanaland, Kajana, lat 64,11, long 28,42),  (1 ha)
13. Kumpusaari (ö i Norra Österbotten, Oulunkaari), 
14. Kumpusaari (ö i Mellersta Finland, Äänekoski, lat 62,86, long 25,75),  (7 ha)
15. Kumpusaari (ö i Norra Savolax, Norra Savolax, lat 63,54, long 27,17),  (5 ha)
16. Kumpusaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 62,81, long 27,83),  (35 ha)
17. Kumpusaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 62,86, long 28,15),  (39 ha)
18. Kumpusaari (ö i Norra Savolax, Nordöstra Savolax, lat 62,98, long 28,63),  (2 ha)
19. Kumpusaari (ö i Norra Savolax, Norra Savolax, lat 63,24, long 26,31),  (7 ha)
20. Kumpusaari (ö i Norra Savolax, Norra Savolax, lat 63,29, long 26,57),  (26 ha)
21. Kumpusaari (ö i Norra Savolax, Norra Savolax, lat 63,40, long 26,96),  (3 ha)
22. Kumpusaari (ö i Norra Savolax, Nordöstra Savolax, lat 62,75, long 28,50),  (18 ha)
23. Kumpusaari (ö i Kajanaland, Kehys-Kainuu, lat 64,95, long 28,67),  (13 ha)
24. Kumpusaari (ö i Kajanaland, Kehys-Kainuu, lat 65,31, long 28,93),  (2 ha)
25. Kumpusaari (ö i Norra Österbotten, Koillismaa, lat 66,32, long 28,89),  (4 ha)
26. Kumpusaari (ö i Lappland, Östra Lappland, lat 66,54, long 29,40),  (1 ha)
27. Kumpusaari (ö i Norra Österbotten, Koillismaa, lat 65,90, long 29,90),  (1 ha)
28. Kumpusaari (ö i Mellersta Finland, Äänekoski, lat 62,78, long 26,29),  (52 ha)
29. Kumpusaari (ö i Norra Savolax, Inre Savolax, lat 62,92, long 26,76),  (6 ha)
30. Kumpusaari (ö i Norra Savolax, Norra Savolax, lat 63,37, long 27,21),  (7 ha)
31. Kumpusaari (ö i Norra Karelen, Mellersta Karelen),  (23 ha)
32. Ruumissaari och Kumpusaari,  (49 ha)
33. Kumpusaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 62,76, long 27,40),  (9 ha)
34. Kumpusaari (ö i Mellersta Finland, Saarijärvi-Viitasaari),  (15 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar